PLXNC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 568 амінокислот, а молекулярна маса — 175 742.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки